Jims Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Jims Island (Louisiana)
 Jims Island (Hancock County, Maine)
 Jims Island (Lincoln County, Maine)